Smrzavanje
Hipotermija
Krioprezervacija